

Persone 
 Agostino Galeazzi – pittore italiano del XVI secolo
 Giacomo Galeazzi – giornalista e scrittore italiano
 Giampiero Galeazzi – giornalista, conduttore televisivo, telecronista sportivo ed ex canottiere italiano
 Lucilla Galeazzi – cantautrice italiana
 Mara Galeazzi – ballerina italiana di danza classica
 Marisa Galeazzi Saracinelli - politica italiana
 Paolo Galeazzi – vescovo cattolico italiano
 Renato Galeazzi – politico e medico italiano
 Ricardo Galeazzi –  medico italiano, specializzato in ortopedia e ricordato per la sua descrizione della frattura di Galeazzi
 Riccardo Galeazzi Lisi –  medico italiano
 Sergio Galeazzi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Susanna Galeazzi - giornalista italiana, figlia di Giampiero

Patologie 
 Frattura di Galeazzi –  frattura del radio con lussazione dell'articolazione radio-ulnare distale
 Segno di Galeazzi – o di Allis, segno che suggerisce una lussazione congenita dell'anca o un accorciamento del femore

Edifici 
 Villa Richiedei-Galeazzi – villa a Borgosatollo (BS)
 Ospedale Galeazzi